Boonen es un apellido que puede referirse a:

  Jorge Boonen (1858 - 1921), militar;
  Tom Boonen (1980 - ), ciclista.